Суперкубок Киргизстану з футболу 2018  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 квітня 2018 року між чемпіоном Киргизстану клубом Алай та володарем кубка Киргизстану клубом Дордой.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Дордой
 Матч на rsssf

2018
Киргизстан
Квітень 2018
2018 в киргизькому спорті